Калуђерица има више значења:

 монахиња, калуђерица, женска особа која живи у манастиру

Насеља 
 Калуђерица (Гроцка), насеље у градској општини Гроцка, град Београд, Србија
 Калуђерица (Петрово), насеље у општини Петрово, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Калуђерица (Радовиште), насеље у општини Радовиште, Северна Македонија
 Калуђерица (Лерин), насеље у општини Лерин, Грчка

Види још 
 монах, калуђер, мушка особа која живи у манастиру